Frente Nacional (2004) — grupo neo-nazi português 
Frente Nacional (1980) — organização política já extinta, da III República, Portugal
Frente Nacional (1959) — organização política do Estado Novo, Portugal
Frente Nacional (França) — partido político nacionalista francês 

Começando por Frente Nacional:

 British National Front  — Frente Nacional Britânica, partido político britânico de orientação ultradireitista e racista
 Frente Nacional de Libertação de Angola — movimento nacionalista angolano durante a Guerra Colonial Portuguesa 
 Frente Nacional para a Salvação da Líbia  — movimento de oposição ao regime de Muammar al-Gaddafi, na Líbia
 Frente Nacional de Libertação do Uganda — organização pela independência do Uganda 
 Frente Nacional para a Libertação do Vietname — exército formado por sul-vietnamitas que lutaram na Guerra do Vietname  

Desambiguação